Форк  (англ. fork — «виделка», «вилка», «розгалуження») в розробці програмного забезпечення — процес розділення програмного проекту (зазвичай вільного) на два окремі проекти. 
 Кларк-Форк (річка), Кларк-Форк (англ. Clark Fork) — найбільша річка на заході штату Монтана і на півночі штату Айдахо (США). 
 Леукаст-Фок,  Локуст-Форк (англ. Locust-Fork) — містечко в окрузі Блаунт, штат Алабама, США. 
 Іст-Форк (Аризона), Іст-Форк (англ. East Fork) — переписна місцевість в окрузі Навахо, штат Аризона, США. 
 ГЕС Міддл-Форк — гідроелектростанція у штаті Каліфорнія (Сполучені Штати Америки). 
 Вест-Форк (Арканзас), Вест-Форк (англ. West Fork) — місто, розташоване в окрузі Вашингтон (штат Арканзас, США).
 Форкій, Форк (бог), Форкі́й, Форкі́с, Форкі́н, Форк (грец. Φόρκυς) — у давньогрецької міфології морське хтониічне божество, бог бурхливого моря. 
 Кларк-Форк (Айдахо), Кларк-Форк (англ. Clark Fork) — місто в окрузі Боннер, штат Айдахо, США. 
 ГЕС Норт-Форк — гідроелектростанція у штаті Орегон (Сполучені Штати Америки).

Див. також
 Fork (системний виклик)
 fork-бомба